«Did You See Me Coming?» — песня британской поп-группы Pet Shop Boys. Она вышла синглом 1 июня 2009 года в Англии и 19 июня в Германии, который достиг 21-го места в британском чарте, став третьим синглом Pet Shop Boys, не попавшим в верхнюю двадцатку хит-парада Великобритании.

Список композиций

2-Track CD 
 «Did You See Me Coming?» (3:41)
 «After The Event» (5:19)

Maxi-CD 
 «Did You See Me Coming?» (Pet Shop Boys Possibly More Mix) (8:52)
 «The Former Enfant Terrible» (2:56)
 «Up and Down» (3:43)

12" 
 «Did You See Me Coming?» (Pet Shop Boys Possibly More Mix) (8:52)
 «Did You See Me Coming?» (Unicorn Kid Mix) (4:13)
 «The Way It Used to Be» (Richard X Mix) (8:39)

Digital Bundle 1 
 «Did You See Me Coming?» (3:41)
 Brit Awards Medley (Studio Version) (9:59)

Digital Bundle 2 
 «Did You See Me Coming?» (Unicorn Kid Mix) (4:13)
 «The Way It Used to Be» (Richard X Mix) (8:39)

Digital Bundle 3 
 «Did You See Me Coming?» (Pet Shop Boys Possibly More Mix) (8:52)
 «The Former Enfant Terrible» (Bring It On Mix)

Высшие позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 
 Дискография Pet Shop Boys

Песни Pet Shop Boys
Песни, написанные Нилом Теннантом
Песни, написанные Крисом Лоу
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs